Уйбат:

 Уйбат — река центральной части Южно-Минусинской котловины, левый приток реки Абакан.
 Уйбат — посёлок в Усть-Абаканском районе Хакасии.